Laboehan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Labuhan Deli, ort, Sumatera Utara, 
 Labuan (distriktshuvudort), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar